Metzen bezeichnet:
 Metzen (Hohlmaß), historisches Hohlmaß
 Metzen (Kanone) oder Mauerbrecherin, eine Kanone um 1590

Personen:
 Chris Metzen (* 1973), US-amerikanischer Künstler, Autor und Spieleentwickler
 Herbert Metzen (* 1927), deutscher Fußballspieler
 Johann Jacob von Metzen (1774–1813), kurtrierischer, später nassauischer Offizier
 Johann Jakob von Metzen (1851–1915), deutscher Reichsgerichtsrat
 Thomas Metzen (* 1981), deutscher Fußballschiedsrichter
 Werner Metzen (1945–1997), deutscher Unternehmer
 Wilhelm von Metzen (1766–1809), bayerischer Offizier

Siehe auch:
 Metz, eine Stadt im Nordosten Frankreichs
 Metze (Begriffsklärung)